Никола́й Никола́евич Литви́нов: Литвинов, Николай Николаевич (1893—1974) — советский медик, член-корреспондент АМН СССР.
 Литвинов, Николай Николаевич (1926—1983) — советский военно-промышленный деятель.